Застава Македоније се може односити на двије различите заставе које се користе на простору историјске области Македонија. Обје садрже жуто сунце на подлози основних боја. Обје су садржале и Вергинино сунце до 1995. године када је под грчким притиском Северна Македонија промјенила своју заставу.
 Застава Северне Македоније, државе на Балканском полуострву, која се налази на простору Вардарске Македоније.
 Застава Егејске Македоније, области која се налази јужно од Републике Македоније.

Види још 
 Застава Републике Македоније
 Вергинино сунце